Фінал кубка Англії з футболу 2004 — 123-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Міллволл» і «Манчестер Юнайтед». Міллволл у цьому сезоні виступав у Чемпіонаті Футбольної ліги, другому за силою футбольному дивізіоні у Англії.

Шлях до фіналу

Матч

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2004
Англія
Травень 2004
2004 в англійському спорті